Tibi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Tibi (* 1958), israelischer Politiker
 Bassam Tibi (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler
 Eytan Tibi (* 1987), israelischer Fußballspieler
 Henri Tibi († 2013), französischer Sänger

Tibi bezeichnet außerdem:
 Tibi (Alcoyano), Stadt in der Grafschaft Alcoyano in der Provinz Alicante
 Kultur zum Ansetzen von Wasserkefir, einem kohlensäurehaltiges Gärgetränk